Zidine (Federacja Bośni i Hercegowiny) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Tomislavgrad
 Zidine (Republika Serbska) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Novo Goražde